|-
| 155301 - ||  || 25 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155302 - ||  || 25 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155303 - ||  || 22 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155304 - ||  || 24 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155305 - ||  || 24 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155306 - ||  || 24 decembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155307 - ||  || 26 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155308 - ||  || 26 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 155309 - ||  || 28 decembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 155310 - ||  || 26 decembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 155311 - ||  || 27 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155312 - ||  || 28 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155313 - ||  || 29 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155314 - ||  || 27 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155315 - ||  || 31 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155316 - ||  || 21 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155317 - ||  || 28 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 155318 - ||  || 5 ianuarie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155319 - ||  || 5 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155320 - ||  || 5 ianuarie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 155321 - ||  || 5 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155322 - ||  || 7 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 155323 - ||  || 6 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155324 - ||  || 5 ianuarie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 155325 - ||  || 2 ianuarie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 155326 - ||  || 6 ianuarie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 155327 - ||  || 6 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 155328 - ||  || 22 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 155329 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155330 - ||  || 22 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 155331 - ||  || 24 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155332 - ||  || 25 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155333 - ||  || 30 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155334 - ||  || 27 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155335 - || 2006 EV || 4 martie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 155336 - ||  || 2 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155337 - ||  || 29 mai 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 155338 - ||  || 20 iunie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 155339 - ||  || 15 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155340 - ||  || 28 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 155341 - ||  || 30 septembrie 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 155342 - ||  || 12 decembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 155343 - ||  || 20 decembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 155344 - ||  || 9 ianuarie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155345 - ||  || 9 ianuarie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 155346 - ||  || 10 ianuarie 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 155347 - ||  || 23 ianuarie 2007 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155348 - ||  || 24 ianuarie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 155349 - ||  || 8 februarie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 155350 - ||  || 6 februarie 2007 || Palomar || NEAT
|-
| 155351 - ||  || 8 februarie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 155352 - ||  || 8 februarie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 155353 - ||  || 8 februarie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155354 - ||  || 9 februarie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155355 - ||  || 16 februarie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 155356 - || 2707 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 155357 - || 6096 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 155358 - || 6231 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 155359 - || 6292 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 155360 - || 1031 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 155361 - || 1096 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 155362 - || 3127 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 155363 - || 3207 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 155364 - || 3402 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 155365 - || 4308 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 155366 - || 4557 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 155367 - || 5095 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 155368 - || 5120 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 155369 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 155370 || 1988 TX || 13 octombrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 155371 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 155372 - ||  || 6 octombrie 1991 || Palomar || 
|-
| 155373 - ||  || 7 octombrie 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| 155374 - ||  || 5 noiembrie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155375 - ||  || 26 februarie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155376 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 155377 - ||  || 27 septembrie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155378 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 155379 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 155380 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 155381 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 155382 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 155383 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 155384 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 155385 - ||  || 20 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 155386 - ||  || 7 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155387 - ||  || 8 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155388 - ||  || 8 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155389 - ||  || 10 februarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155390 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 155391 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 155392 - ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155393 - ||  || 23 ianuarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155394 - ||  || 1 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155395 - ||  || 25 septembrie 1995 ||  || 
|-
| 155396 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155397 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155398 - ||  || 21 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155399 - ||  || 26 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155400 - ||  || 21 octombrie 1995 || Kleť || Kleť
|-